Un uomo solo (A Single Man) – romanzo di Christopher Isherwood del 1964
 Un uomo solo – romanzo di Carlo Cassola del 1978
 Un uomo solo (Solo) – film di Jean-Pierre Mocky del 1970